Jean-Claude Bigué (1952-), banquier privé et homme d’affaires canadien ;
 Maurice Bigué (1887-?), joueur français de football.